Eleonora Anglická ( Eleanor of England,  Aliénor d'Angleterre; 18. června 1264/1269, hrad Windsor – 12. října 1298, Gent) byla hraběnka z Baru.

Narodila se roku 1264 či 1269 jako jedna z mnoha dcer anglického krále Eduarda I. a Eleonory Kastilské. 15. srpna 1290 se v zastoupení ve Westminsterském opatství provdala za aragonského krále Alfonse III. Manželství nebylo naplněno, Alfons v létě následujícího roku zemřel. 20. září 1293 byla Eleonora znovu provdána. V Bristolu se stala manželkou hraběte Jindřicha z Baru. Zemřela po třech porodech v říjnu 1298 a byla pohřbena ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Osobní data

Plantageneti
Montbéliardové
Anglické princezny
Hraběnky z Baru
Narození ve 13. století
Narození 18. června
Narození ve Windsoru
Úmrtí v roce 1298
Úmrtí 12. října
Úmrtí v Gentu
Pohřbení ve Westminsterském opatství
Ženy